Gimeno ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Gimeno, US-amerikanischer Musiker
 Antonio Gimeno, Filmeditor
 Amalio Gimeno y Cabañas (1852–1936), spanischer Arzt, Wissenschaftler und Politiker
 Andrés Gimeno (1937–2019), spanischer Tennisspieler
 
 Daniel Gimeno Traver (* 1985), spanischer Tennisspieler
 Gustavo Gimeno (* 1976), spanischer Schlagzeuger und Dirigent

 Rodrigo Gimeno (* 1979), spanischer Fußballspieler
 Sergio Gimeno Blas (* 1972), spanischer Biathlet und Skilangläufer